Бенфика Лиссабон:
  — баскетбольный клуб
 Бенфика — футбольный клуб
 Бенфика — футзальный клуб
 Бенфика (Лиссабон)